Tenisový turnaj ATP Mutua Madrilena Masters Madrid 2008 se konal ve dnech 13. - 19. října v Madridu, hlavním městě Španělska v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2,270,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Madrid Open
ATP Tour 2008
Tenis ve Španělsku v roce 2008